Кенан Софуоглу (; род. 25 августа 1984) — турецкий мотогонщик. Пятикратный чемпион мира по суперспорту (в 2007, 2010, 2012, 2015 и 2016 годах).

Биография 
Родился 25 августа 1984 года в селении Кузулук в районе Акъязы в семье Ирфана Басри Софуоглу и его жены Нурхаят. Был третьим ребёнком в семье. Двое братьев Кенана Софуоглу, которые также занимались мотогонками, погибли. Бахаттин Софуоглу погиб в 2002 году, Синан — в мае 2008 года.

Помимо турецкого, Кенан Софуоглу владеет также английским, немецким и французским языками. Кенан Софуоглу — верующий мусульманин, соблюдает пост в Рамадан.

3 сентября 2014 года Кенан Софуоглу женился. 14 марта 2015 года у Софуоглу родился сын. 2 мая 2015 года в Аланье у ребёнка произошло внутримозговое кровоизлияние. Сын Софуоглу был доставлен в Стамбул, где была ему была сделана операция. 25 июля 2015 года сын Кенана Софуоглу умер в возрасте четырёх месяцев.

В 2018 году вступил в партию справедливости и развития, и на прошедших в июне 2018 года парламентских выборах был избран от неё в Великое национальное собрание.

Статистика выступлений

Чемпионат мира по суперспорту

Достижения по году

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Мотогонщики Турции
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе Superbike
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе Supersport
Члены Великого национального собрания Турции XXVII созыва
Члены Партии справедливости и развития (Турция)